Rosedale peut faire référence à :

Toponymes 
Rosedale est un toponyme pouvant faire référence à :

Australie 
 Rosedale (Nouvelle-Galles du Sud)
 Rosedale (Queensland)
 Rosedale (Victoria)
 Rosedale (Australie-Méridionale), anciennement Rosenthal.

Canada 
 Rosedale (Chilliwack)
 Rosedale, municipalité en Colombie-Britannique ;
 Rosedale (Toronto), quartier de la ville de Toronto, en Ontario ;
 Rosedale (métro de Toronto), station du métro de Toronto desservant le quartier du même nom,
 Rosedale, et Toronto-Centre–Rosedale, anciens noms de la circonscription électorale Toronto-Centre ;
 Rosedale (Nouveau-Brunswick) ;
 Rosedale, communauté en Alberta ;
 Rosedale (Calgary), quartier de la ville de Calgary, en Alberta;
 Rosedale (Ontario), village de l'Ontario ;
 Rosedale, municipalité rurale du Manitoba

États-Unis 
Villes et localités
 Rosedale (Californie)
 Rosedale (Indiana)
 Rosedale (Louisiane)
 Rosedale (Maryland), localité de l'État du Maryland.
 Rosedale (Mississippi), ville et siège du comté de Bolivar, dans l'État du Mississippi
 Rosedale (Hammonton, New Jersey)
 Rosedale (Lawrence Township, New Jersey)
 Rosedale (Ohio)
 Rosedale (Oklahoma)
 Rosedale (Virginie)
 Rosedale (Washington)
Quartiers
 Rosedale, quartier de New York, dans l'arrondissement de Queens.

Royaume-Uni 
 Rosedale (North Yorkshire)

Nouvelle-Zélande 
 Rosedale est une banlieue de la cité d'Invercargill située dans l'Île du Sud
 Rosedale est une banlieue de la cité d'Auckland située dans l'Île du Nord